Huécija kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huécija (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Huécija (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar